Municipio de Tompkins puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tompkins (condado de Warren, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Tompkins (condado de Jackson, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Jackson.